Muhamed Bešić, né le  à Berlin, est un footballeur international bosnien qui évolue au poste de milieu défensif au Ferencváros TC.

Biographie 

Le , libre de tout contrat, il s’engage en faveur du Ferencváros TC, où il avait déjà évolué entre 2012 et 2014.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international bosnien
Joueur du Hambourg SV
Joueur du Ferencváros TC (football)
Joueur de l'Everton FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Sheffield United FC
Naissance en septembre 1992
Naissance à Berlin